93-й выпуск Тур де Франс — шоссейного гранд-тура, который прошёл по дорогам Франции с 1 по 23 июля 2006 года. Старт состоялся в Страсбурге, а финишировала гонка в Париже на Елисейских Полях.

Победу одержал испанец Оскар Перейро, после того, как первоначальный победитель Флойд Лэндис был дисквалифицирован за употребление допинга. Кроме того случился допинговый скандал с дисквалификацией тринадцати спортсменов накануне начала гонки. Также казахстанский спортсмен Александр Винокуров хоть и не был дисквалифицирован за допинг, не смог принять участие в гонке, так как в его команде оказалось меньше 6 участников на момент старта соревнований, и она не была к ним допущена. Таким образом это гонка стала первой с 1999 года, в которой не принимал участия прошлогодний чемпион (Лэнс Армстронг сделал перерыв в профессиональной спортивной карьере).

Участники

Маршрут

Итоговые классификации

Генеральная

Ссылки 
 Le dico du Tour / Le Tour de France 2006

Тур де Франс по годам
2006 год в велоспорте